Fontän kan syfta på:

 Fontän – en anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte
 Fontän (fyrverkeri) – en typ av fyrverkeripjäs
 Fontän (jonglering) – ett mönster vid jonglering
 Fontänen – en biograf i västra Stockholm, se Filmstaden Vällingby

Se även
 Fountain – konstverk av Marcel Duchamp